Seznam najbližjih zvezd glede na Sonce, oziroma Zemljo. Seznam je urejen po naraščajoči oddaljenosti do največ 5 parsekov (16,308 svetlobnih let). Vključno z Osončjem je trenutno znanih 50 zvezdnih sistemov, ki ležijo v tem krogelnem območju. V teh sistemih je skupaj 65 znanih zvezd in 4 znane rjave pritlikavke. Od tega je ena zvezda Sončev dvojček, ena Sončev analogon, štiri bele in 50 rdečih pritlikavk.

Zvezde in rjave pritlikavke z navideznim sijem večjim od 6,5m in, ki jih zaradi tega ne moremo opazovati s prostim očesom, so prikazane v praškasto modri. Spektralni razredi zvezd in rjavih pritlikavk so prikazani v barvi njihovega spektralnega razreda. Te barve so izvedene iz dogovorjenih imen za spektralne razrede in ne nakazujejo opazovanih barv zvezd. Nekatere paralakse in razdalje je meril Raziskovalni konzorcij o bližnjih zvezdah (RECONS) in predstavljajo le trenutne vrednosti.

Seznam

Prikaz najbližjih zvezd 

Slika prikazuje vseh 32 zvezdnih sistemov v krogelnem območju znotraj 14 svetlobnih let od Sonca.

Glej tudi 

 medzvezdno potovanje
 seznam najbližjih svetlih zvezd
 seznam galaksij
 seznam zvezd
 Nearby Stars Database

Opombe in sklici

Zunanje povezave 

 
 ()
 
 
 
 The dynamics of the closest stars
 

Zvezde
Najbližje zvezde